Daniel Schreber ist der Name folgender Personen:
 Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808–1861), Mediziner
 Daniel Paul Schreber (1842–1911), Jurist